Giralda néven több spanyolországi épület is ismert:
Giralda, Sevilla egyik nevezetes épülete
Giralda, részben a sevillai épület mása Badajozban